Сезон 2006/2007 стал для ПСЖ 34-м в Чемпионате Франции и 37-м в своей истории.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

10.700.000

Зима 

6.000.000

Ушли из клуба

Лето 

4.500.000

Зима 

0

Общие убытки:16.700.000

Общая прибыль:4.500.000

Разница:12.200.000

Соревнования

Лига 1

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Франции

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Кубок лиги

3-й раунд

1/8 финала

Суперкубок Франции

Кубок УЕФА

1-й раунд

Групповой этап

Промежуточный этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2006
Пари